Werthner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Werthner (1828–1906), österreichischer Journalist
 Georg Werthner (* 1956), österreichischer Leichtathlet
 Hannes Werthner (* 1954), österreichischer Informatiker
 Penny Werthner (* 1951), kanadische Mittel- und Langstreckenläuferin